Osoby o tym nazwisku:
 Juan Carlos Muzzio – argentyński astronom

Inne:
 (6505) Muzzio – planetoida z pasa głównego asteroid